Влади́мир Петро́в:
 
 Петров, Владимир Алексеевич (1893—1967) — советский историк, заведующий Архивом ЛОИИ АН СССР.
 Петров, Владимир Анатольевич (род. 1954) — советский и российский государственный деятель, представитель Тверской области в Совете Федерации.
 Петров, Владимир Андреевич (1923—1980) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Владимир Валерьевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 
 
 
 Петров, Владимир Ильич (1943—2011) — советский футболист.
 Петров, Владимир Митрофанович (1920—1997) — советский и российский художник, живописец и педагог.
 
 Петров, Владимир Николаевич (1926—2011) — советский оперный певец.
 Петров, Владимир Павлович (род. 1940) — советский футболист.
 Петров, Владимир Петрович (1936—2017) — советский и российский тренер по велоспорту.
 
 Петров, Владимир Станиславович (род. 1970) — депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
 Петров, Владимир Яковлевич (1921—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.

 Владимир (Петров) (1828—1897) — архиепископ Казанский и Свияжский, духовный писатель, миссионер.